

Patronymes 
Berdiaev (masculin ; ) ou Berdiaeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités :

Alexandre Mikhaïlovitch Berdiaev  (1837-1916), il fit sa carrière militaire dans des régiments de la cavalerie de la Garde;
Alexandre Nikolaïevitch Berdiaev (1778-1824), major-général russe, au cours des Guerres napoléoniennes, il fut l'un des chefs de l'Armée impériale de Russie, héros de la Guerre patriotique de 1812;
Mikhaïl Berdiaev, lieutenant-général russe, il fit sa carrière dans un régiment de la cavalerie de la Garde. Héros de la Guerre patriotique de 1812, il s'illustra également dans les campagnes militaires à l'étranger. De 1835 à 1839, il occupa le poste de chef d'état-major des troupes de Cosaques du Don;
Nikolaï Alexandrovitch Berdiaev (1874-1948), philosophe russe de langue russe et française;
Nikolaï Mikhaïlovitch Berdiaev (?-1823), lieutenant-général russe, gouverneur du gouvernement d'Ekaterinoslav;
Sergueï Alexandrovitch Berdiaev (1860-1914), écrivain russe;
Sergueï Iourievitch Berdiaev (1945-), il sortit diplômé de l'Institut médical de Moscou;
Vassili Valerianovitch Berdiaev (1889-1948), ingénieur en mécanique navale, au cours de la Première Guerre mondiale, il fut en service dans la flottille Dniepr;
Iouri Sergueïevitch Berdiaev (?-1944), médecin militaire russe, il fut tué sur le front de Carélie.

Patronyme russe